Albert II. ime je nekoliko vladara:
 Albert II. od Gorice († 1304.)
 Albert II. od Austrije (1298. – 1358.)
 Albert II. Habsburgovac (1397. – 1439.)
 Albert II. od Belgije (1934.–)
 Albert II., knez Monaka (1958.–)